Линн Уильямс ():
  (род. 1939) — американский яхтсмен, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года.
 Уильямс, Линн (род. 1963) — американский актёр.
 Уильямс, Линн (род. 1993) — американская футболистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года.
 Двойная фамилия
  (род. 1960) — канадская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года.